Петрунке́вич () — фамилия белорусского происхождения. Известные носители:
 Петрункевич, Александр Иванович (1875—1964) — русско-американский зоолог.
 Петрункевич, Александра Михайловна (1873—1965) — историк-медиевист, педагог, общественный деятель.
 Петрункевич, Иван Ильич (1843—1928) — земский гласный, российский политический деятель, член кадетской партии, депутат I Государственной Думы.
 Петрункевич, Михаил Ильич (1846—1912) — общественный деятель, член Конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы.

Примечания